El conjunto formado por los apellidos Rodríguez-Peña puede referirse a:

Personas 
Nicolás Rodríguez Peña (1775 - 1853), político y militar argentino;
 Saturnino Rodríguez Peña (1765-1819), político de las Provincias Unidas del Río de la Plata;
 Xosé Henrique Rodríguez Peña (1942 - 2006), arquitecto y político gallego;
 Héctor Rodríguez Peña (1968), exfutbolista uruguayo.

Lugares 
Rodríguez Peña, localidad de la provincia del Chubut, Argentina;
Rodríguez Peña, localidad de la provincia de Mendoza, Argentina;

Arte 
Rodríguez Peña, tango de Vicente Greco estrenado en 1911.